KRF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kramfors Flygplats, Kramfors, Svezia
 krf – codice ISO 639-3 della lingua koro (Vanuatu)